Фю́рбрингер () — немецкая фамилия:
 Фюрбрингер, Макс (1846—1920) — немецкий учёный, анатом и орнитолог
 Фюрбрингер, Пауль (1849—1930) — немецкий врач, брат Макса Фюрбрингера
 Фюрбрингер, Эрнст Фриц (1900—1988) — немецкий актёр